Die Grönländische Fußballmeisterschaft 1959/60 war die 3. Spielzeit der Grönländischen Fußballmeisterschaft.

Die Meisterschaft begann ein Jahr nach der vorherigen Meisterschaft, zog sich wie in der ersten Ausgabe 1954/55 aber wieder über zwei Jahre hin. Die Beleglage für die frühen Runden ist gut, ab dem Viertelfinale finden sich aber keine Spielergebnisse mehr.

Es ist bekannt, dass Nanoĸ Qullissat die Meisterschaft gewann, womit erstmals eine Mannschaft außerhalb von Nuuk grönländischer Fußballmeister wurde.

Teilnehmer 

Für 1959/60 ist erstmals eine vollständige Teilnehmerliste bekannt. Insgesamt wurden 34 Teilnehmer gemeldet, welche aus ganz Westgrönland kamen, vom nördlichsten Ort Kullorsuaq bis zum südlichsten Narsarmijit. Folgende Mannschaften nahmen teil:
 K'ingmiaraĸ Kullorsuaq
 K'ingmeĸ-45 Upernavik
 Isúngaĸ Illorsuit
 Eĸaluk-56 Ikerasak
 Malamuk Uummannaq
 Kalâleĸ Niaqornat
 Nanoĸ Qullissat
 K'SP Qeqertarsuaq
 N-48 Ilulissat
 Ípernaĸ-53 Ilimanaq
 Kugsak-45 Qasigiannguit
 Uiloĸ Nivaaq
 A-51 Akunnaaq
 T-41 Aasiaat
 Míngoĸ Kitsissuarsuit
 SAK Sisimiut
 K'âsuk Kangaamiut
 Kâgssagssuk Maniitsoq
 Sapîtsoĸ Napasoq
 Tusilartoĸ Kangeq
 GSS Nuuk
 NÛK
 Qoornoq
 Kapisillit
 Iliarssuk Qeqertarsuatsiaat
 Nagtoralik Paamiut
 Â-43 Narsaq
 Kigtoraĸ Narsaq
 K-33 Qaqortoq
 Narssarmiutaĸ Ammassivik
 Arssaĸ-50 Alluitsup Paa
 Siuteroĸ Nanortalik
 Eĸaluk-54 Tasiusaq
 Kalak-44 Narsarmijit

Modus 
Die Meisterschaft wurde vollständig im K.-o.-System ausgetragen, wobei die Partien nach regionalen Gesichtspunkten festgelegt wurden. Dabei starteten die Mannschaften in verschiedenen Runden in den Wettbewerb.

Ergebnisse

1. Vorrunde 

|}

2. Vorrunde 

|}

Sechzehntelfinale 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Turnierplan

Weblinks 
 Grönländische Fußballmeisterschaft 1959/60. polar-bamserne.wifeo.com.
 Karel Stokkermans: Grönländische Fußballmeisterschaft 1960. RSSSF.

195960
Fußballsaison 1959/60